Hwanghsien kan syfta på:

 Hwanghsien – tidigare namn på en stad på häradsnivå i Shandong-provinsen i norra Kina, se Longkou
 Hwanghsien – tidigare romanisering på ett autonomt härad för dong-folket som lyder under Huaihuas storstadsområde i Hunan-provinsen i sydöstra Kina, se Xinhuang

WP:Projekt Kina